Niutoua ist ein Dorf in Tongatapu, Tonga. In seiner Umgebung lag der erste Herrschaftssitz des Tongaischen Imperium.

Geographie 

Das Dorf liegt am Nordostende von Tongatapu und in unmittelbarer Nähe steht der Haʻamonga ʻa Maui, ein Trilith, der als ursprünglicher Eingang zur Residenz des Herrschers angesehen wird, aber auch astronomischen Zwecken gedient haben könnte. Etwa 100 m entfernt steht auch der Stein Maka Faʻakinanga (Tokotoko ko taʻofi tangata), der als Thronlehne des Herrschers gilt und dahinter das Utulongoaʻa (dt. „Laute Klippe“). Dort befindet sich auch der Nordöstlichste Punkt von Tongatapu, Mui Hopohoponga Point ().

Klimatabelle

Weblinks 
 matangitonga.to

Einzelnachweise 

Ort in Tonga
Tongatapu